

Títulos como treinador 
''Dados estabelecidos segundo o website zerozero.pt.

Sporting CP

Competições Internacionais 
1 Liga Europeia
2018–19

Competições Nacionais 
1 Campeonato Nacional
2017-18

Referências 

Treinadores do Sporting Clube de Portugal